Украјина је учествовала на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014. одржаном у Цириху од 12. до 17. августа. Репрезентацију Украјине представљало је 63 спортиста (34 мушкарца и 29 жене) који су се такмичили у 22 дисциплине (18 мушких и 18 женских).

На овом првенству Украјина је била седма по броју освојених медаља са 8 медаља (2 златне, 5 сребрних и 1 бронзана). Поред освојених медаља остварени су и следећи резултати: 10 личних рекорда и остварено је 2 набоља национална резултата сезоне и 11 најбоља лична резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Украјина је са 16 учесника у финалу заузела 7. место са 84 бода.

Освајачи медаља (8)

Злато (2) 

 Богдан Богдаренко — Скок увис
|valign="top"|
 Олга Саладуха — Троскок
|}

Сребро (5) 

 Андриј Проценко — Скок увис
|valign="top"|
 Олга Земљак — 400 м
 Хана Титимец — 400 м препоне
 Наталија Пигида, Христина Стуј, Хана Рижикова,  Олга Земљак, Дарина Приступа*, Олга Љахова* — 4 x 400 м
 Људмила Ољановска — 20 км ходање
|}

Бронза (1) 
 Сергеј Смелик — 200 м

Учесници 

 Мушкарци:
 Виталиј Корж — 100 м, 4 x 100 м
 Сергиј Смелик — 200 м, 4 x 100 м
 Виталиј Бутрим — 400 м, 4 x 400 м
 Yevhen Hutsol — 400 м
 Станислав Маслов — 1.500 м
 Сергиј Лебид — 10.000 м
 Иван Бабарика — Маратон
 Dmytro Baranovskyy — Маратон
 Игор Олефиренко — Маратон
 Ihor Russ — Маратон
 Станислав Мељников — 400 м препоне
 Денис Нечипоренко — 400 м препоне
 Вадим Слободењук — 3.000 м препреке
 Roman Kravtsov — 4 x 100 м
 Емил Ибрахимов — 4 x 100 м
 Јевген Гуцол — 4 x 400 м
 Данило Дануленко — 4 x 400 м
 Володимир Бураков — 4 x 400 м
 Руслан Дмитренко — 20 км ходање
 Назар Коваленко — 20 км ходање
 Андреј Ковенко — 20 км ходање
 Иван Бензерук — 50 км ходање
 Игор Главан — 50 км ходање
 Олексеј Казанин — 50 км ходање
 Богдан Богдаренко — Скок увис
 Андриј Проценко — Скок увис
 Јуриј Кримаренко — Скок увис
 Виктор Кузњецов — Троскок
 Oleksiy Semenov — Бацање диска
 Јевгениј Виноградов — Бацање кладива
 Oleksandr Pyatnytsya — Бацање копља
 Dmytro Kosynskyy — Бацање копља
 Oleksandr Nychyporchuk — Бацање копља
 Алексеј Касјанов — Десетобој

 Жене
 Олесја Повх — 100 м, 4 x 100 м
 Наталија Погребњак — 100 м, 200 м, 4 x 100 м
 Наталија Строгова — 200 м, 4 x 100 м
 Наталија Пигида — 400 м
 Олга Земљак — 400 м, 4 x 400 м
 Анастасија Ткачук — 800 м
 Ана Мишченко — 1.500 м
 Наталија Пришчепа — 1.500 м
 Tetyana Vernyhor — Маратон
 Хана Рижикова — 400 м препоне, 4 x 400 м
 Олена Колесниченко — 400 м препоне
 Хана Титимец — 400 м препоне
 Kseniya Karandyuk — 4 x 100 м
 Христина Стуј — 4 x 400 м
 Дарина Приступа — 4 x 400 м
 Олга Љахова — 4 x 400 м
 Inna Kashyna — 20 км ходање
 Људмила Ољановска — 20 км ходање
 Василина Витовчук — 20 км ходање
 Hanna Shelekh — Скок мотком
 Оксана Зупковска — Скок удаљ
 Маргарита Твердохлив — Скок удаљ
 Олга Саладуха — Троскок
 Олга Голодна — Бацање кугле
 Наталија Семенова — Бацање диска
 Ирина Новожилова — Бацање кладива
 Хана Хацко Федусова — Бацање копља
 Анастасија Мохњук — Седмобој
 Алина Фјодорова — Седмобој

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2014.
Украјина на Европском првенству у атлетици на отвореном